Pleuronectes platessa
 Citharus linguatula
 Peix pla també anomenat Llenguado
 Poble d'Itàlia: Palaia (Itàlia)

 Vegeu també Palaia bruixa.